Liste Swadesh de 207 mots en français et en finnois.

Présentation

Liste 

ə remplacé par la voyelle précédente

Orthographe 
Lorsque les mots ont des formes multiples (conjugaison des verbes, accords en genre ou en nombre, déclinaisons), l'orthographe retenue est la suivante :
 verbes : infinitif
 autres mots : neutre ou masculin, singulier, nominatif (sujet)
Pour les cas particuliers (pas d'infinitif, nom féminin, nom toujours au pluriel par exemple), c'est la forme la plus simple qui est utilisée.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Le finnois sans peine, Assimil, Chennevières-sur-Marne 1999, 
 Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 -

Article connexe 
 Finnois

Liens externes 
  Dictionnaires de finnois (Lexilogos)
  Dictionnaire multilingue
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Wiktionnaire en anglais : Swadesh lists for Finno-Ugric languages
  Wiktionnaire finnois

finnois
Langue finnoise